Giorgio Lucenti, calciatore italiano.
 Girolamo Lucenti, scultore italiano del XVII secolo attivo a Roma.
 Girolamo Lucenti, pittore italiano di Correggio attivo in Spagna nel XVII secolo.